Landkreis Marienburg steht für:

 Landkreis Marienburg (Hannover), preußischer Landkreis in der Provinz Hannover (1885–1946)
 Kreis Marienburg (Westpreußen), preußischer Landkreis in der Provinz Westpreußen (1818–1945)